Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1950/51.

Регламент 
Във всеки кръг се играе по един мач, като домакинът на срещата се определя след жребий. При равенство в редовното време се играят продължения. Ако и след тях резултатът е равен, срещата се преиграва.

Първи кръг (1/8 финали)

1/4 финали

1/2 финали

Финал 

 Голмайстор:
 1:0 Д. Миланов (104)

 Съдия: Андрей Златарев (София)

Източници 
 bulgarian-football.com

5
5